Adiong ist der Familienname folgender Personen:
 Ansaruddin Alonto Adiong, philippinischer Politiker
 Mamintal M. Adiong Sr., philippinischer Politiker
 Mamintal Alonto Adiong Jr., philippinischer Politiker